Čarman ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Čarman (* 1985), slowenische Schwimmerin
 Ivo Čarman (* 1959), jugoslawischer Skilangläufer
 Tina Čarman (* 1978), slowenische Weitspringerin

Siehe auch:
 Carman